68. Mistrzostwa Islandii w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 23–25 lipca 1994 w Reykjavíku.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Biegi na 5000 i 10 000 metrów 
Mistrzostwa Islandii w biegach na 5000 i 10 000 metrów odbyły się 4 czerwca w ramach zawodów w Reykjavíku.

Mężczyźni

Kobiety

Wieloboje 
Mistrzostwa Islandii w wielobojach rozegrano na początku czerwca w ramach zawodów w Reykjavíku.

Mężczyźni

Kobiety

Maraton 
Mistrzostwa Islandii w biegu maratońskim rozegrano 24 sierpnia w ramach maratonu w Reykjavíku.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

1994 w Europie
1994 w lekkoatletyce
Islandia w XX wieku
1994
Sport w Reykjavíku